Sobiepan – postać z cyklu Opowieści z Narnii
 Jan Sobiepan Zamoyski (1627-1665), ordynat zamojski, wojewoda, generał